Андрей Кривошапкин:
 Кривошапкин, Андрей Васильевич (род. 1940) — народный писатель Республики Саха (Якутия), государственный и общественный деятель.
 Кривошапкин, Андрей Иннокентьевич (род. 1968) — российский археолог, профессор НГУ, член-корреспондент РАН (2019).